Schloss Talheim steht für:

 Oberes Schloss (Talheim)
 Unteres Schloss (Talheim)